Shodan ist

 der „Anfangsgrad“ als erster Grad der Könnerschaft in japanischen Kampfsportarten, der 1. Dan, siehe Dan (Kampfsport)
 eine Suchmaschine für Geräte, die über das Internet der Dinge online erreichbar sind, siehe Shodan (Suchmaschine)